Футоры () — село,
Зборовский городской совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122610101. Население по переписи 2001 года составляло 328 человек .

Географическое положение 
Село Футоры находится на левом берегу реки Стрыпа, в месте впадения в неё реки Восточная Стрыпа,
выше по течению на расстоянии в 0,5 км расположен город Зборов,
ниже по течению на расстоянии в 3 км расположено село Красная,
на противоположном берегу — село Калиновка,
выше по течению реки Восточная Стрыпа на расстоянии в 2,5 км расположено село Ольшанка.

Объекты социальной сферы 
 Школа I ст.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания